Бибб () — округ в штате Алабама, США. Население по переписи 2020 года — 22 293 человека. Административный центр округа — Сентервилл.

Официально образован в 1818 году.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1622 км², из которых 1612 км² составляет суша и 10 км² — водные объекты (0,62 %).

Расположен в центральной части штата. С севера на юг протекает река Кахаба, а её притоки Литтл-Кахаба, Сиксмайл-Крик и Шульц-Крик находятся в восточной и западной частях округа. Шоссе  — главная транспортная артерия округа (проходит с востока на запад). Аэропорт округа Бибб — единственный гражданский воздушно-транспортный узел в регионе.

Климат 
Для округа характерно долгое жаркое лето, что обусловлено переходом влажного тропического воздуха с простор Мексиканского залива. Зимы прохладные и довольно короткие. Осадки обильные в течение всего года, а длительные засухи редки. Сильные штормы, включая торнадо, характерны для данного региона.

Соседние округа

История 
Образован актом законодательного собрания территории Алабамы 7 февраля 1818 года. Первоначально округ назывался Кахаба по названию протекающей через него реки, в 1820 году переименован в Бибб в честь первого губернатора Алабамы Уильяма Уайатта Бибба. До того, как поселенцы переселились в данный регион, он был населён племенами криков, проживавшими на берегах Кахабы и её притоков. В 1815 году в регион начали переселяться неиндейские сквоттеры. Впоследствии Сентервилл стал административным центром округа.

Округ чрезвычайно богат рудой, углём, глиной и древесиной, поэтому в начале XIX века местные предприниматели основали несколько небольших железных кузниц в северных и северо-восточных районах округа. Печь Оксмур в Блоктоне стала первой в штате, производящей чугун. В 1850-х годах округ занимал третье место в штате по производству железа, что обусловило важность региона для Конфедерации во время Гражданской войны. В 1861 году основан , который через два года был куплен правительством Конфедерации для военных нужд; позднее был сожжён войсками армии США под командованием генерала Джеймса Уилсона. По окончании гражданской войны округ пережил значительные экономические и социальные потрясения. В 1865 году практически половину населения составляли бывшие рабы. Годы восстановления характеризовались ростом насилия в отношении чернокожих, ростом бедности и беззакония.

В конце XIX века регион пережил бум в деревообрабатывающей и угольной промышленности. Невыносимые условия труда в шахтах привлекли внимание защитников прав рабочих из , которые возглавляли забастовки в 1894, 1904, 1908 и 1920 годах. Бедственное положение шахтёров привлекло внимание национального лидера лейбористов Юджина Дебса, который выступил на митинге в Блоктоне в 1896 году. 1898 год ознаменовался бурным экономическим ростом, связанным с возведением в юго-восточной части округа железной дороги Мобил—Огайо.

27 апреля 2011 года на юго-восток США обрушился мощный шторм, вызвавший многочисленные мощные торнадо. В Алабаме погибло более 250 человек, в том числе один человек в Бренте.

Население 

По переписи населения 2020 года в округе проживало 22 293 жителя. Плотность населения — 13,83 чел. на один квадратный километр. Расовый состав населения: белые — 73,75 %, чёрные или афроамериканцы — 19,69 %, испаноязычные или латиноамериканцы — 3,32 % и представители других рас — 3,24 %.

Орган власти 
Управляется специальной комиссией, подконтрольной . Состоит из пяти представителей. Выборы проходят раз в четыре года.

Экономика 
В северной части округа расположен промышленный парк Скотта Дэвиса. Здесь зарегистрированы компаний Mollertech и Thyssenkrupp, а также логистический центр и завод по производству аккумуляторов для Mercedes-Benz.

Наиболее крупными работодателями в округе являются система образования и Департамент исправительных учреждений Алабамы, в который трудятся 422 и 250 человек соответственно.

По данным переписи 2020 года, средний годичный доход домохозяйства составляет 51 721 долл., что на 0,6 % ниже среднего уровня по штату и на 20,42 % ниже среднего по стране. По состоянию на май 2022 года, уровень безработицы в округе составил 2,2 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Бибб
 

Округа Алабамы
Появились в 1818 году